Сысоевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сысоевское сельское поселение — входит в Суровикинский район Волгоградской области
 Сысоевское сельское поселение — входит в Сараевский район Рязанской области